Lookout Mountain (Alabama) ;
 Lookout Mountain (Géorgie) ;
 Lookout Mountain (Tennessee) ;

Voir aussi 

 Bataille de Lookout Mountain

Homonymie de localités aux États-Unis